Peter Robinson (politiker) (född 1948), politiker från Nordirland
Peter Robinson (författare) (1950–2022), brittisk författare